Weßel ist der Familienname folgender Personen:
 August Weßel (1861–1941), deutscher evangelischer Geistlicher und Politiker
 Friedrich August Wessel (1813–1868), deutscher Theologe und Politiker
 Henrik Weßel (* 1985), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Kathrin Weßel (* 1967), deutsche Langstreckenläuferin
 Ludwig Weßel (1808–1871), deutscher Jurist und Politiker
 Marten Weßel (* 1981), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler